Jaroszek ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Jaroszek (1963–2016), polnische Weitspringerin
 Jan Jaroszek (* 1986), deutscher Schauspieler